Roberto Dellasega (ur. 15 czerwca 1990 w Cavalese) – włoski skoczek narciarski, reprezentant klubu U.S. Dolomitica. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2010 i 2014), mistrzostw świata (2009 i 2013), mistrzostw świata w lotach (2010) oraz mistrzostw świata juniorów (2006–2010). Medalista mistrzostw kraju. Jest kuzynem Diego Dellasegi.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2005 w konkursie FIS Cup w Predazzo, gdzie zajął 70. miejsce. W lutym 2006 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, gdzie zajął 12. miejsce w zawodach drużynowych. W październiku 2006 zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, zajmując 24. miejsce w Einsiedeln. 3 lutego 2007 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 48. miejsce w Predazzo. W marcu 2007 na mistrzostwach świata juniorów w Planicy, zajął 9. miejsce w zawodach drużynowych. W lutym 2008 na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem, zajął 26. miejsce indywidualnie oraz 9. w zawodach drużynowych. 11 października 2008 zdobył pierwsze punkty w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 7. miejsce w Falun. 14 grudnia 2008 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 41. miejsce w Pragelato. W lutym 2009 na mistrzostwach świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze, zajął 8. miejsce indywidualnie oraz 7. w zawodach drużynowych. Również w lutym 2009 wystartował na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie zajął 11. lokatę w zawodach drużynowych. W styczniu 2010 na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, zajął 45. miejsce indywidualnie oraz 7. w zawodach drużynowych. W lutym wystartował Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010, gdzie dwukrotnie odpadł w kwalifikacjach do konkursów indywidualnych. W marcu 2010 wystartował na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich w Planicy, gdzie w konkursie indywidualnym odpadł w kwalifikacjach, a w zawodach drużynowych zajął 8. miejsce. W lutym 2013 wystartował na mistrzostwach świata w Predazzo, gdzie zajął 35. miejsce indywidualnie oraz 8. w zawodach drużynowych. W lutym 2014 wystartował w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, gdzie dwukrotnie odpadł w kwalifikacjach do konkursów indywidualnych. W marcu 2018 zakończył sportową karierę.

Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił w 2010 w Planicy (192,5 m).

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty R. Dellasegi na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Dellasegi na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Dellasegi na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Dellasegi na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1990
Włoscy skoczkowie narciarscy
Włoscy kombinatorzy norwescy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Cavalese